Патроничі — гурт, створений у 2010 році у с. Крихівці (Івано-Франківськ) складається із 5 учасників.

Історія 
Вперше відзначилися в українському музичному просторі у 2014 році дебютним альбомом «Поки молоді». Платівка вийшла дуже енергійною та драйвовою і тому дуже швидко знайшла свого слухача спочатку у рідному місті, а згодом і у всіх куточках країни. Музиканти не зупинилися. Результатом років праці стали три відеокліпи, акустична збірка «Акустика на Вежі» і новий альбом «Знаєш. Чуєш. Бачиш.», який вийшов у 2017 році.

В 2018 році гурт випустив сингли «Цієї осені» та «Моє покоління» і повідомив про припинення діяльності.

Склад 
 Андрій Гриньків  — вокал, гітара
 Роман Хом'як  — гітара, бек-вокал
 Мирослав Марків  — бас-гітара
 Володимир Пасєка  — саксофон, бек-вокал
 Тарас Данів  — барабани

Дискографія

Альбоми 
 Поки молоді (2014)
 Акустика на Вежі (Акустичний альбом) (2015—2017)
 Знаєш. Чуєш. Бачиш (2017)

Сингли 
 Твої очі (2011)
 Заплакана Щаслива (2011)
 Світ наповниться добром (2013)
 Поки молоді (2014)
 Цієї осені (2017)
 Моє покоління (2018)

Примітки 

Українські рок-гурти
Українські музичні гурти
Культура Івано-Франківської області